Бори́с Покро́вский:
 Покровский, Борис Александрович (1912—2009) — русский и советский оперный режиссёр, народный артист СССР.
 
 Покровский, Борис Глебович (род. 1949) — российский геолог, член-корреспондент РАН.
 Покровский, Борис Семёнович (1836—1903) — харьковский архитектор, построил кенассу в Харькове.